Der Wahlkreis Aurich ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Aurich die Stadt Aurich; die Gemeinden Großefehn, Großheide, Ihlow, Südbrookmerland sowie die Samtgemeinde Brookmerland.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Aurich fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Wiard Siebels (SPD). Über die Landesliste zog zudem Saskia Buschmann (CDU) in den Niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 86.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Aurich 15 Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Siebels, Wiard"|Wiard Siebels
| 52,53
| 47,41
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Diermann, Volker"|Folker Diermann
| 26,03
| 26,42
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Stromann, Hans-Reiner"|Hans-Reiner Stroman
| 5,82
| 7,4
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Oldewurtel, Menko"|Menko Oldewurtel
| 4,74
| 5,36
|-
| data-sort-value="05"| DIE LINKE
| data-sort-value="Wendt, Helmut"|Helmut Wendt
| 4,8
| 4,5
|-
| data-sort-value="20"|AfD
| data-sort-value="Bernhardt, Michael "|Michael Bernhardt
| 6,09
| 6,55
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
|
|
| 0,74
|-
| data-sort-value="14"|BGE
|
|
| 0,12
|-
| data-sort-value="09"|DM
|
|
| 0,09
|-
| data-sort-value="16"|LKR
|
|
| 0,01
|-
| data-sort-value="06"|ÖDP
|
|
| 0,08
|-
| data-sort-value="06"|Die PARTEI
|
|
| 0,46
|-
| data-sort-value="06"|Tierschutzpartei
|
|
| 0,67
|-
| data-sort-value="06"|PIRATEN
|
|
| 0,21
|-
| data-sort-value="06"|V-Partei³
|
|
| 0,10
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Aurich elf Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Siebels, Wiard"|Wiard Siebels
| 48,6
| 42,2
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Erfmann, Sandra"|Sandra Erfmann
| 32,4
| 29,0
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Albers, Angelika"|Angelika Albers
| 10,3
| 12,6
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Riese, Roland"|Roland Riese
| 2,2
| 7,3
|-
| data-sort-value="05"|DIE LINKE.
| data-sort-value="Moll, Heiko"|Heiko Moll
| 4,0
| 4,0
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN
|
|
| 1,9
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Klitzsch, Klaus"|Klaus Klitzsch
| 2,6
| 1,6
|-
| data-sort-value="14"|NPD
|
|
| 0,9
|-
| data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
| data-sort-value="16"|PBC
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Aurich acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Wiard Siebels (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Siebels"|Wiard Siebels
| 42,4
| 38,7
|-
| CDU
| data-sort-value="Gossel"|Arnold Gossel
| 35,4
| 36,4
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Moll"|Heiko Moll
| 7,8
| 8,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wessels"|Gerhard Wessels
| 6,3
| 6,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Ott"|Gunnar Ott
| 2,8
| 4,1
|-
| Die Friesen
| data-sort-value="Bieneck"|Ralf Bieneck
| 2,8
| 2,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Buck"|Wilhelm Buck
| 1,4
| 1,6
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Bartels"|Alrich Bartels
| 1,1
| 0,5
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
|}

Quellen 

Politik (Landkreis Aurich)